gaik – mały gaj
 gaik – zielona gałąź lub drzewko przybrane ozdobami, obnoszone po wsi podczas słowiańskiego obrzędu witania wiosny

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 10, w tym 1 podstawowa
 Gaik – część wsi Mników w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Liszki
 Gaik – część wsi Gaj w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Mogilany
 Gaik – część wsi Czechy w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Słomniki
 Gaik – część wsi Wilkowisko w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Jodłownik
 Gaik – część wsi Stara Wieś w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Limanowa
 Gaik – część wsi Zaryszyn w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Książ Wielki
 Gaik – przysiółek wsi Brzezowa w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Dobczyce
 Gaik – część wsi Boszczynek w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Skalbmierz
 Gaik – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Działoszyce
 Gaik – przysiółek wsi Winiary w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Pińczów

Inne 
 Gaik – obchód u ludów słowiańskich poświęcony witaniu wiosny
 Gaik – wzniesienie w południowo-zachodniej Polsce, w Sudetach Zachodnich, w Górach Izerskich
 Gaik – nieofic. przysiółek wsi Murowanka
 Gaik (ukr. Гайок) – wieś na Ukrainie w rejonie kamioneckim obwodu lwowskiego
 Gaik (ukr. Гайок, Hajok) – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie brzeżańskim
 Gaik zielony – gałąź zielona, przystrojona ozdobami z papieru, wydmuszkami jaj, czasem dzwoneczkami, wstążeczkami itp.

Przypisy